

Astronomia 
 Hodge 301 – ammasso aperto visibile nella Grande Nube di Magellano
 14466 Hodge – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hodge – villaggio della Parrocchia di Jackson, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Aldis Hodge – attore statunitense
 Andrew Triggs Hodge – canottiere britannico
 Charlie Hodge (1933-2016) – hockeista su ghiaccio canadese
 Donald Hodge – cestista statunitense
 John Hodge (1855-1937) – politico britannico
 Julius Hodge – cestista statunitense
 Megan Hodge – pallavolista statunitense
 Percy Hodge – atleta britannico
 Stephanie Hodge (1956 –) – attrice statunitense
 Stephanie Hodge (1979 –) – attrice e modella statunitense
 Steve Hodge – calciatore inglese

Matematica
 Congettura di Hodge
 Duale di Hodge
 Struttura di Hodge
 Teorema di Hodge
 Teoria di Hodge

Altro 
 Hodge – gatto di Samuel Johnson